Eckhart Tolle - um professor de espiritualidade contemporâneo.
Porto Tolle - uma comuna italiana da região do Vêneto, província de Rovigo, com cerca de 10.659 habitantes.
Rua Augusto Tolle - logradouro do município de São Paulo, Brasil. 
Desambiguação
Desambiguações de topônimos